Bretagne (schiereiland), verouderde term hiervoor.
 Armorik (whisky), whisky die in Bretagne gemaakt wordt.